Мелкий бес:

 «Мелкий бес» — роман Фёдора Сологуба.
 «Мелкий бес» — телеспектакль Давида Карасика.
 «Мелкий бес» — фильм Николая Досталя.
 «Мелкий бес» — опера Александра Журбина.